

Жамбильський район — адміністративна одиниця, Алматинська область
 Жамбильський район — адміністративна одиниця, Жамбильська область
 Жамбильський район — адміністративна одиниця, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Жамбильська область
 Жамбильський сільський округ